

Geografia
 Contea di Wetzel – contea dello Stato della Virginia Occidentale, negli Stati Uniti d'America

Persone
 Fritz Wetzel – calciatore tedesco
 Jake Wetzel – canottiere canadese con cittadinanza statunitense
 John Wetzel – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 John Wetzel – giocatore di football americano statunitense